

Cinema 
 Acqua in bocca (Water) – film del 1985 diretto da Dick Clement
 Water – film del 2004 diretto da Jennifer Houlton
 Water - Il coraggio di amare (Water) – film del 2005 diretto da Deepa Mehta
 Water – film a episodi del 2012

Geografia 
 Water Island – piccola isola nell'arcipelago delle Isole Vergini Americane

Musica 
 Water – canzone del gruppo inglese The Who contenuta nell'album Who's Next del 1971
 Water – singolo dei Krisma del 1982
 Water – singolo di Martika del 1990
 Water – album di Conor Oberst del 1993
 Water – album dei Saigon Kick del 1993
 Water – singolo di Elica Todorova e Stojan Jankulov del 2007
 Water – album di Gregory Porter del 2010

Televisione 
 Acqua (Water) – episodio della prima stagione di Battlestar Galactica

Altro 
 Water – vaso sanitario

Pagine correlate 
 Acqua (disambigua)
 Water closet
 Waters

Altri progetti